Hudjefa ist der "Zerstört"-Hinweis (Name verderbt) für:

 Hudjefa I., ein nicht identifizierter Pharao der 2. Dynastie
 Hudjefa II., ein nicht identifizierter Pharao der 3. Dynastie